Die Liste der italienischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2014–2019) listet alle italienischen Mitglieder des 8. Europäischen Parlamentes nach der Europawahl in Italien 2014 auf.


Mandatsstärke der Parteien 
Nicht zuletzt wegen der Querelen um das sozialdemokratisch geführte Kabinett Letta konnte die sozialdemokratische PD mit über 40 % der Wählerstimmen mit Abstand die meisten EU-Mandate (31) erringen. Erst ein halbes Jahr zuvor hatte sich die mitregierende konservative PdL durch Betreiben Silvio Berlusconis in die wiedergegründete, oppositionelle Forza Italia und die weiterhin regierungstreue Nuovo Centrodestra unter Vizepremier Alfano aufgespalten. Dementsprechend verlor Berlusconis Forza über die Hälfte der Sitze und erhielt nur noch 13 Mandate. Nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung schon bei den italienischen Parlamentswahlen 2013 drittstärkste Kraft geworden war, konnte die EU-skeptische Bürgerbewegung bei ihren ersten EU-Wahlen ebenfalls ein achtbares Ergebnis mit 17 von 73 Mandaten erringen. Nach der britischen UKIP war sie damit zweitstärkste Partei innerhalb der EFDD-Fraktion. Die rechtsextreme Lega konnte fünf Mandate erringen. Innerhalb des EU-Parlamentes blieben ihre Abgeordneten zunächst fraktionslos, da es anfangs zunächst nicht zur Gründung der geplanten Fraktion Europa der Nationen und Freiheiten kam. Sie sollte rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien in einer Fraktion vereinen. Nachdem die Gründungsbedingungen erfüllt waren, gründete sich die ENF am 15. Juni 2015. Die linke Parteienallianz L’Altra Europa con Tsipras (Das andere Europa mit Tsipras) unterstütze die Kandidatur des griechischen SYRIZA-Vorsitzenden Alexis Tsipras für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.

Abgeordnete 

!
Italien